28 Puchar Europy w lekkoatletyce - międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, które odbył się 23 i 24 czerwca 2007 roku. Lekkoatleci rywalizowali w Superlidze oraz I i II lidze. Organizatorem Pucharu Europy było European Athletic Association.

Superliga 

Zawody Superligi rozegrano na stadionie olimpijskim w Monachium, który w 1972 gościł uczestników igrzysk olimpijskich. Wśród kobiet zwyciężyły Rosjanki, którym po roku odebrano zwycięstwo z powodu dopingu 3 zawodniczek i 1. miejsce przypadło Francuzkom, u Panów zwycięstwo początkowo przyznano reprezentacji Francji, jednak po wykryciu niedozwolonych środków dopingujących u francuskiego młociarza Nicolasa Figère i odebraniu punktów za tę konkurencję Francuzom zwycięstwo przypadło Niemcom.

Tabele końcowe

I liga 
Zawody I ligi przeprowadzono w dwóch grupach. Zawodnicy w grupie A rywalizowali w fińskim mieście Vaasa, a w grupie B na stadionie we włoskim Mediolanie.

Tabele końcowe

Grupa A

Grupa B

II liga 
W II lidze kraje rywalizowały w dwóch grupach. Reprezentacje z grupy A spotkały się w duńskim Odense, a z grupy B w Zenicy w Bośni.

Tabele końcowe

Grupa A

Grupa B

Występy Polaków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna zawodów Superligi (wersja archiwalna) 

2007
2007 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bośni i Hercegowinie
Lekkoatletyka w Finlandii
Lekkoatletyka w Niemczech
Lekkoatletyka we Włoszech
Lekkoatletyka w Danii
Zawody sportowe w Monachium
Sport w Mediolanie
Sport w Vaasa
Sport w Odense
Sport w Zenicy
2007 we Włoszech
2007 w Niemczech
2007 w Bośni i Hercegowinie
2007 w Finlandii
2007 w Danii